Čching-lung je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Čching-lung (Che-pej) – mandžuský autonomní okres v městské prefektuře Čchin-chuang-tao v provincii Che-pej;
 Čching-lung (Kuej-čou) – okres v autonomní prefektuře Čchien-si-nan v provincii Kuej-čou.